Желтоспинная мухоловка, или даурская желтоспинная мухоловка (Ficedula zanthopygia) — вид птиц из семейства мухоловковых.

Распространение 
Размножаются в Восточной Азии, включая часть Монголии, Забайкалье, южный Китай, Корею и западную часть Японии. Зимуют на Малайском полуострове и в Южной Азии (в том числе в Индии и на Шри-Ланке).

Описание 
Отличительной чертой вида является наличие как у самцов, так и у самок жёлтого охвостья. Также показательно наличие белой «брови» у самцов. Самки и самцы первого года жизни оливково-серые сверху с черноватыми хвостами.

Биология 
Гнездятся в основном в невысоких долинах у подножия холмов. Гнездо строит одна самка за три-четыре дня. В кладке 4—7 яиц, которые самка в одиночку насиживает на протяжении 11—12 дней. Взрослые особи ищут пищу примерно в 70 м от гнезда, чтобы прокормить птенцов. Птенцы оперяются через 14—15 дней.

Вид перьевых клещей Proterothrix megacaula впервые был открыт и описан с тела этой птицы в Китае.

Охранный статус 
МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 Internet Bird Collection
 Череп (ссылка не открывается)

Мухоловковые
Животные, описанные в 1845 году
Птицы Азии